Богачёв (Богачёва) — фамилия.

Богачёв 
 
 Богачёв, Алексей Иванович (1869—?) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны.
 Богачёв, Василий Гаврилович (1910—1941) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза.
 
 Богачёв, Вячеслав Михайлович (1937—2000) — российский актёр, режиссёр, солист «Московской оперетты».
 
 Богачёв, Дмитрий Альбертович (род. 1969) — театральный продюсер, генеральный директор «Стейдж Энтертейнмент».
 Богачёв, Николай Васильевич (1928—2002) — первый секретарь Миасского горкома КПСС.
 Богачёв, Иван Николаевич (1904—1979) — советский учёный-металлург, один из создателей уральской школы металловедов.
 Богачёв, Павел Михайлович (1902—1962) — советский библиотечный и общественный деятель и историк.
 Богачёв, Пётр Яковлевич (1903—1993) — российский адвокат.

Богачёва 
 Михальцова (Богачёва), Алёна Димитриевна (род. 1993) — российская регбистка.
 
 Богачёва, Клавдия Алексеевна (1890—1961) — гренадер, кавалер Георгиевского креста 4-й степени.
 Богачёва, Юлия Юрьевна (род. 1970) — пловчиха, чемпионка СССР.

См. также 
 Богачёвка